Серге́й Ива́нович Яско́вич (; 11 января 1972, Пинск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский футболист, защитник, в прошлом игрок национальной сборной Белоруссии.

Карьера 
Воспитанник пинской СДЮШОР-3. Первый тренер — Константин Апанасюк.

В 1990 году зачислен в дубль минского «Динамо». В 1991 постоянно выходил в основном составе второй команды минчан. В Кубке СССР 1991/92 провёл 3 матча.

В сезоне 1992 года играл в 1-й лиге Чемпионата Белоруссии за «Динамо-2». Клуб без особого труда занял первое место в лиге и вышел в высшую лигу. В сезоне 1992/93 клуб получил наименование «Беларусь» и сразу же завоевал бронзовые медали чемпионата. Яскович в том сезоне внёс весомый вклад в успех команды, проведя 26 игр в чемпионате. В следующем сезоне клуб добился ещё большего успеха — завоевал серебряные медали, Яскович выходил на поле в 29 играх из 30 в чемпионате.

В 1994—1997 играл за «Динамо» (Минск). За 3 сезона провел 68 игр, трижды становился чемпионом страны.

В 1997 был приобретён одним из лидеров украинского футбола — «Шахтёром», однако получил тяжёлую травму, а восстановившись, играл в основном за второй состав клуба и вскоре его покинул.

Три сезона провёл в «Анжи» под руководством Гаджи Гаджиева, будучи одним из основных игроков успешно выступавшего (победа в первом дивизионе, затем 4-е место в высшем и финал кубка) клуба.

В сезоне 2002/03 играл в третьей лиге Франции в клубе «Алес».

В 2003 вернулся в Россию, играл за «Томь» и «Торпедо-Металлург»/«Москву».

В 2006 году играл в чемпионате Казахстана за клуб «Актобе»

Достижения 
 «Беларусь» / «Динамо-93»
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 1993/94
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 1992/93

 «Динамо» Минск
 Чемпион Белоруссии: 1994/95, 1995, 1997
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 1996

 «Анжи»
 Победитель первого дивизиона России: 1999

 «Актобе»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2006

Статистика

Клубная

В сборной

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Интервью «Прессболу», 2007 год

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Футбольные тренеры Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Динамо-93»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Олимпик Алес»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Актобе»
Тренеры ФК «Арсенал» Дзержинск
Тренеры ФК «Волна» Пинск